Juggernaut  steht für:
 Juggernaut, im Englischen ein Begriff für eine unaufhaltsame Kraft, die alles vernichtet, was ihr im Wege steht.
 im Englischen umgangssprachlich auch ein Sattelzug
 Juggernaut (Band), US-amerikanische Thrash-Metal-Band (1985–1993)
 Juggernaut (Software), ein Session Hijacking Tool
 Juggernaut (Computerspiel), Adventure-Spiel für die PlayStation (1998)
 eine Comicfigur aus dem Marvel-Universum, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum#Juggernaut

Filme:
 The Juggernaut, US-amerikanischer Stummfilm von Ralph Ince (1915)
 Juggernaut (1936), britischer Spielfilm von Henry Edwards (1936)
 Originaltitel von 18 Stunden bis zur Ewigkeit, britischer Spielfilm von Richard Lester (1974)
 Juggernaut (2003), niederländischer Dokumentarfilm von Rob Das (2003)
 Juggernaut (2017), kanadischer Spielfilm von Daniel DiMarco (2017)